Zlin steht für:

 Zlín, eine Stadt in Mähren (Tschechische Republik)
 die Region Zlínský kraj in Mähren
 Okres Zlín, einen Bezirk in Mähren
 Zlín (Unternehmen), einen tschechoslowakischen Hersteller von Sport- und Reiseflugzeugen (Zlínská Letecká Akciová Společnost)